Artes marciais mistas — esporte de artes marciais
 Ministério do Meio Ambiente (Brasil) — um dos ministérios do Brasil
 Soldagem manual a arco elétrico de  Manual Metal Arc (MMA) welding
 3-Metoxi-4-metilanfetamina — anfetamina substituída mais conhecida pela sigla MMA

Ver também 

Desambiguação